Домбра може бити:

 Домбра, град у Француској
 Домбра, инструмент